Алофи:

 Алофи — административный центр Ниуэ.
 Алофи — остров в составе французской территории Уоллис и Футуна.
 Алофи — один из 13 округов Ниуэ (владение Новой Зеландии).